Иван Мирев Гагалев е български революционер, прилепски деец на Вътрешната македоно-одринска революционна организация.

Биография 
Гагалев е роден в град Прилеп. По професия е учител. По-голям брат на Георги Гагалев. Влиза във ВМОРО още в 1895 година. Става касиер на Прилепския околийски революционен комитет. Атанас Мурджев разказва на Евтим Спространов, че Гагалев е убит от хора на ВМОРО, тъй като „взел всичко в ръцете си, а на него му нямали доверие, защото по-рано бил на страната на Братството“.

Бележки 

Български революционери от Македония
Дейци на ВМОРО
Родени в Прилеп
Български просветни дейци от Македония
Дейци на Българското тайно революционно братство
Починали в Прилеп
Жертви на междуособици в македоно-одринското революционно движение